Frederik Ahlefeldt-Laurvig(en) er navnet på flere personer:

 Frederik Ahlefeldt-Laurvig (1760-1832) – dansk lensgreve, godsejer og officer
 Frederik Ahlefeldt-Laurvig (1817-1889) (1817-1889) – dansk lensgreve og godsejer
 Frederik Ahlefeldt-Laurvig (1834-1888) (1834-1888) – dansk greve, hofjægermester, godsejer og officer
 Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947) – dansk lensgreve, godsejer, diplomat og forfatter
(ved dåben: Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvig)